Бедарев Леонид Владимирович (род.14 августа 1979) — российский и казахстанский хоккеист с мячом, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, полузащитник сборной Казахстана.

Биография 

Л.В. Бедарев родился в Уральск, где и начал играть в хоккей с мячом. Первый тренер - А.Г.Рожков.  
Играл в «Акжайыке», выступавшим тогда под другими названиями. 
В 1997 году участвовал в розыгрыше Кубка европейских чемпионов и Кубка мира. 
Два сезона (2000-2002) играл в Оренбурге в «Локомотиве». 
В сезоне 2002 переехал в Нижний Новгород и примерил форму «Старта»,в которой выступал до 2016 года. 
Сезон 2016/17 провёл в шведской Элитсерии за Каликс из одноимённой комунны. 
Сезон 2017/18 провёл за красногорский Зоркий, а закончил выступления в большом хоккее выступая за Динамо-Казань, в сезоне 2018/19. 
В сезонах 2009/10, 2010/11 и 2011/12 признавался лучшим игроком «Старта». 
Выступал за сборную Казахстана. 
Участник чемпионатов мира 1999, 2005, 2009-2017 годов в составе сборной Казахстана. 
Пятикратный бронзовый призёр чемпионата мира (2005, 2012, 2013, 2014, 2015). 
В высшей лиге за «Старт» провел 330 матчей, забил 98 мячей, а также в кубке России провёл 94 матча, забил 36 мячей. 

1-ый мяч забил в 4 игре 7 декабря 1999 года в домашней игре с командой Агрохим (3:4), на 18 минуте. 
50-ый мяч забил в 168 игре 17 января 2008 года в выездном матче с командой Ракета (1:6), на 50 минуте. 
100-ый мяч забил в 306 игре 11 декабря 2011 года в домашней игре с командой Кузбасс (5:6), на 22 минуте с передачи Александра Гаврилова. 
128-ой мяч забил в 414 игре 17 февраля 2018 года в выездном матче с командой Динамо (Москва) (6:6), на 18 минуте с передачи Дениса Корева.

Личная жизнь 
Женат на Людмиле Бедаревой, есть сын Леонид(1999 г.р) и дочь Юлия (2002 г.р), Анна (2019 г.р)

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 25 команд 

  1.Ак Барс-Динамо    = 11 мячей 11-16.Мурман         = 4
  2-4.Родина          = 10       11-16.Волга          = 4
  2-4.Север           = 10       11-16.СКА-Нефтяник   = 4
  2-4.Динамо М        = 10       17-20.Вымпел         = 3
  5.Сибсельмаш        =  8       17-20.Локомотив Ор   = 3
  6-9.Зоркий          =  7       17-20.Маяк           = 3
  6-9.Водник          =  7       17-20.Байкал-Энергия = 3
  6-9.Кузбасс         =  7       21-25.Старт          = 2
  6-9.Енисей          =  7       21-25.Североникель   = 2
 10.Уральский трубник =  5       21-25.Лесохимик      = 2
 11-16.Агрохим        =  4       21-25.СКА-Свердловск = 2
 11-16.Саяны          =  4       21-25.ХК Боровичи    = 2
 11-16.Металлург Бр   =  4

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал  в  82 играх   
по 2 мяча забивал  в  15 играх  
по 3 мяча забивал  в  4 играх   
по 4 мяча забивал  в  1 игре 
 
Свои 128 мячей забросил в 102 играх, в 337 играх мячей не забивал.

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Старт»
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Акжайык» 
Игроки КХМ «Локомотив» Оренбург
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Каликс»